Narathu (birm. နရသူ) – imię birmańskich królów. Nosili je:

 Narathu: król z dynastii Paganu, 1167-1170
 Narathu: władca Królestwa Pinya, 1359-1364